

Film
Kísért a múlt (L'Entraîneuse), 1939-ben bemutatott francia–német filmdráma
Kísért a múlt (Out of the Past), 1947-ben bemutatott amerikai film noir Jacques Tourneur rendezésében
Kísért a múlt (Ghosts of Mississippi), 1996-ban bemutatott amerikai életrajzi dráma Rob Reiner rendezésében
Kísért a múlt (Vildspor), 1998-ban bemutatott dán–izlandi filmdráma

Televízió
Kísért a múlt (Woman with a Past), 1992-ben bemutatott amerikai televíziós filmdráma
Kísért a múlt (Waking the Dead), 2000–2011 között futó brit bűnügyi drámasorozat
Kísért a múlt (La Donna Velata), 2010-ben bemutatott olasz tévéfilm

Lásd még
A veterán: Kísért a múlt (The Veteran), 2006-ban bemutatott amerikai filmdráma
Kísértő múlt (Things Heard & Seen), 2021-ben bemutatott amerikai horrorfilm Shari Springer Berman és Robert Pulcini rendezésében